Джон Буршье (; 1329, Толлшант, Эссекс, Королевство Англия — 21 мая 1400) — английский аристократ, 2-й барон Буршье с 1349 года, кавалер ордена Подвязки. Участвовал в Столетней войне (в частности, сражался в Бретани и при Пуатье), в походе Чёрного принца в Кастилию в 1367 году, в одном из крестовых походов Тевтонского ордена в 1390—1391 годах.

Биография 
Джон Буршье принадлежал к рыцарскому роду, известному с XIII века. Его предки владели землями в Эссексе, а его отец, Роберт Буршье, в 1342 году получил баронский титул. Джон был старшим из двух сыновей Роберта и его жены Маргарет Прейер; после него в этой семье родился Уильям — основатель графской ветви рода.

Джон родился 12 марта 1329 года в родовом поместье Толлшант в Эссексе. В 1346 году он впервые поступил на военную службу, которой посвятил всю свою довольно долгую жизнь. Буршье участвовал вместе с отцом в осаде Кале (1346—1347 годы). В 1349 году, после смерти отца, он унаследовал семейные владения и баронский титул, в 1353 году был посвяшён в рыцари. В 1355 году сэр Джон участвовал в походе Чёрного принца в Лангедок, в 1356 году — в походе на север, к Луаре, и в битве при Пуатье. В 1357 году он был в составе армии, действовавшей в Нормандии и Бретани под началом Генри Гросмонта. В 1362—1365 годах Буршье участвовал в войне за бретонское наследство, поддерживая Жана V против Шарля де Блуа; он был одним из поручителей во время перемирия 1363 года, сопровождал Жана V в Пуатье к Чёрному принцу в том же году, сражался в решающей битве при Оре 29 сентября 1364 года, где Жан одержал окончательную победу.

В 1367 году сэр Джон сопровождал Чёрного принца в его походе в Кастилию, для возвращения короны Педро Жестокому. Буршье сражался при Нахере, где враг Педро, Энрике Трастамарский, был разгромлен. В 1370 году Джон участвовал во французском походе сэра Роберта Ноллиса в качестве лейтенанта; из-за его нежелания согласовывать свои действия с другими офицерами 4 декабря англичане были разбиты Бертраном Дюгекленом при Пон-Валлене. Сэр Джон попал в плен или в этом бою, или осенью 1371 года в стычке на границе Бретани и Пуату. Свободу он получил только в 1378 году ценой большого выкупа.

В последующие годы Буршье продолжал военную деятельность. В 1379 году он участвовал в разгроме французского флота у берегов Корнуолла, в 1380 был в составе армии Томаса Вудстока, безуспешно осаждавшей Нант, в 1385 году с отрядом в сто всадников и 300 лучников пришёл на помощь жителям Гента, воевавшим с Филиппом Храбрым, герцогом Бургундским. В 1386 году сэр Джон принял участие в походе Генри Хотспура на Булонь. Позже Буршье отправился вместе с Генри Болингброком, графом Дерби (будущим королём Англии Генрихом IV, в Прибалтику и присоединился к крестовому походу против Литвы, организованному Тевтонским орденом (1390—1391). По возвращении в Англию, в 1392 году сэр Джон стал кавалером ордена Подвязки.

Сэр Джон Буршье умер 21 мая 1400 года в одном из своих эссекских поместий.

Семья 
Джон Буршье был женат на Элизабет Коггешолл, дочери сэра Джона Коггешолла. В этом браке родился единственный сын — Бартоломью, 3-й барон Буршье.

Примечания

Литература 
 
 

Буршье
Бароны Буршье
Бароны Англии XIV века
Участники осады Кале (1346)
Участники шевоше Чёрного принца (1355)
Участники битвы при Пуатье (1356)
Участники битвы при Оре
Участники битвы при Нахере
Участники битвы при Пон-Валлене
Крестоносцы
Кавалеры ордена Подвязки